Die Toyota Pixis (jap. ) sind eine Kei-Car-Serie, die auch Kei-Trucks und Microvans beinhaltet. Die Fahrzeuge werden von Daihatsu entwickelt und hergestellt und daneben mittels Badge-Engineering auch von Toyota vertrieben.

Toyota Pixis Epoch,  rebadged Daihatsu Mira e:S (Kei-Car)
Toyota Pixis Space, rebadged Daihatsu Move Conte (Kei-Car)
Toyota Pixis Joy, rebadged Daihatsu Cast (Kei-Car)
Toyota Pixis Mega, rebadged Daihatsu Wake (Kei-Car)
Toyota Pixis Truck, rebadged Daihatsu Hijet (Kei-Truck)
Toyota Pixis Van, rebadged Daihatsu Hijet Cargo (Microvan)

Pixis